Zoran Đorđević (ur. 1952) – jugosłowiański i serbski trener 
 Zoran Đorđević (ur. 1970) – serbski polityk